

Aviazione 
Lockheed P-80 Shooting Star – caccia e cacciabombardiere impiegato durante la guerra di Corea
Lockheed T-33 Shooting Star – addestratore derivato dal P-80

Musica 
Shooting Star – gruppo musicale statunitense
Shooting Star – brano di Elton John del 1978
Ufo Robot/Shooting Star – singolo dei Actarus del 1978, la prima sigla finale italiana della serie Atlas Ufo Robot
Shooting Star – singolo di Kotoko e Mami Kawada del 2002
Shooting Star – singolo dei Deepest Blue del 2004
Shooting Star – singolo di David Rush del 2009
Shooting Star – singolo di William Bottin e Rodion del 2011
Shooting Star – EP di Owl City del 2012

Pagine correlate 
 Shooting Stars